za druge pomene glej Razgor (priimek)

Razgor  je krajevno ime v Sloveniji:

 Razgor, Vojnik
 Razgor pri Žabljeku, Občina Slovenska Bistrica

Naselja v Sloveniji